Натуральне число 1742
 1742 рік до нашої ери
 1742 рік нашої ери